XXIV чемпионат Украины по волейболу среди мужских команд Суперлиги проходил с 8 октября 2014 по 25 апреля 2015 года с участием 7 команд.

Харьковский «Локомотив» досрочно — в третьем финальном туре — защитил титул чемпиона Украины, подняв планку рекорда до 15 выигранных чемпионских титулов. Золотой для харьковчан стала вторая партия матча с «Химпромом», выигранная в упорной борьбе со счётом 27:25.

Суперлига

Система проведения чемпионата 
Соревнования проводятся в три этапа.
Первый этап: однокруговой турнир в Харькове с участием шести команд.

Второй этап: четыре круга с разъездами с участием семи команд. Во втором туре к чемпионату подключилась харьковская «Юракадемия».

Третий этап: по результатам второго этапа команды, занявшие 1—4 места, разыграли медали в четырёхтуровом съездном турнире, а команды, занявшие 5—7 места, завершили сезон сразу после окончания второго этапа.

Первый этап

Турнирная таблица 

 За победы 3:0 и 3:1 командам начисляется 3 очка, 3:2 — 2, за поражения 2:3 — 1, 1:3 и 0:3 — 0, за неявку снимается 1 очко.
 КСП — коэффициент соотношения партий; КСМ — коэффициент соотношения мячей.

Результаты матчей

Второй этап

Турнирная таблица (с учётом матчей первого этапа) 

 За победы 3:0 и 3:1 командам начисляется 3 очка, 3:2 — 2, за поражения 2:3 — 1, 1:3 и 0:3 — 0, за неявку снимается 1 очко.
 КСП — коэффициент соотношения партий; КСМ — коэффициент соотношения мячей.

Результаты матчей

Финальный этап

1—4 места

Призёры 
 «Локомотив» (Харьков): Ян Ерещенко, Максим Дрозд, Юрий Томин, Дмитрий Сухинин, Константин Жилинский, Владимир Ковальчук, Дмитрий Виецкий, Денис Фомин (либеро), Филипп Гармаш (либеро), Сергей Гуменюк, Евгений Капаев, Александр Стаценко, Владимир Татаринцев (капитан команды), Николай Рудницкий. Главный тренер — Юрий Филиппов.

 «Химпром-СумГУ» (Сумы): Станислав Невьядомский, Роман Ревега, Василий Тупчий, Дмитрий Шоркин (капитан команды), Дмитрий Богдан, Юрий Синица, Евгений Кисилюк, Александр Гребенюк, Денис Зуй (либеро), Юрий Цепков, Андрей Маринченко, Артём Антоненко, Андрей Пасажин, Борис Жуков, Александр Туровский, Анатолий Чугай, Александр Томилин, Алексей Попыльнух, Николай Мороз. Главный тренер — Николай Пасажин.

 «Юракадемия» (Харьков): Владислав Диденко (капитан команды), Гордэн Брова, Александр Грюк, Виктор Шаповалов, Олег Шевченко, Андрей Рогожин, Вадим Рудь, Дмитрий Канаев (либеро), Максим Бегменко (либеро), Александр Щолоков, Михаил Калиниченко, Павел Каминский, Александр Русин, Богдан Жолоб, Владимир Андриюк, Валентин Луговой. Главный тренер — Владимир Романцов.

Индивидуальные призы

Высшая лига

Первый этап

Группа А

Группа Б

Финальный этап

1-4 места

5-9 места

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Украины по волейболу среди мужчин. Сезон-2014/15 
 Чемпионат Украины по волейболу. Сезон-2014/15. Финальный этап 
 «Локомотив» повернувся із Сум з 15-м трофеєм! 

2014 год в волейболе
2015 год в волейболе